Signor presidente (Mr. President) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1987 al 1988
Mr. President – gruppo musicale tedesco
Mr. President – musical di Irving Berlin